Rocco Pagliarulo – noto come Rocco Hunt e in precedenza come Hunt MC, rapper italiano
 Gianfranco Pagliarulo – politico e giornalista italiano
 Luca Pagliarulo – calciatore italiano